Kusel
Kusel (Verbandsgemeinde)
Kusel (distrito)

Desambiguação